Батуша може да се односи на:

 Батуша (Мало Црниће), насељено место у општини Мало Црниће, Браничевски округ, Република Србија
 Батуша (Ђаковица), насељено место у општини Ђаковица, АП Косово и Метохија, Република Србија
 Батуша (Горњи Вакуф-Ускопље), насељено место уопштини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ